Heinrich Compenius ist der Name folgender Personen:

*Heinrich Compenius der Ältere (1525–1611), deutscher Orgelbauer, Organist und Komponist
Heinrich Compenius der Jüngere (1565–1631), deutscher Orgelbauer